Acarapis är ett släkte av spindeldjur. Acarapis ingår i familjen Tarsonemidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Acarapis